

Persone 
 Alexis Jemal – schermitrice statunitense
 Ali Jemal – calciatore tunisino, portiere
 Ammar Jemal – calciatore tunisino, difensore